Фрунзе — деревня в  Тарском районе Омской области России. Входит в состав Заливинского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Заливинское сельское поселение».

География 
Фрунзе находится  на северо-западе части региона,   в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, на р. Ибейка. 

Абсолютная высота — 75 м. над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 291 человек мужчин — 141, женщин — 150 (48,5 и	51,5  % соответственно) .

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 % от общей численности населения в 301 чел. .

Инфраструктура 
Действовал колхоз имени Фрунзе

Транспорт 
стоит на федеральной автодороге Р-392.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Тарского района